Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1992 () проводился в городе Вернон (провинция Британская Колумбия) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 43-й раз для юниоров-мужчин, в 22-й раз для юниоров-женщин, в 6-й раз в провинции Британская Колумбия и впервые в городе Вернон.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в следующем сезоне.

В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Квебек (скип Michel Ferland стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Shawn Adams). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Mike Gaudet).

В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Эмбер Холланд стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Tara Coulterman). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Heather Crockett).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по «неполной» олимпийской системе, выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команда, выходящая в полуфинал плей-офф со 2-го места
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф со 2-го места
  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1992
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1992

Спорт в Канаде в 1992 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Британской Колумбии